Cherry Valley (Arkansas)
 Cherry Valley (Californie)
 Cherry Valley (Illinois)
 Cherry Valley, une ville du comté d'Otsego dans l'État de New York.
 Cherry Valley, un village du comté d'Otsego dans l'État de New York.
 Cherry Valley, un borough du comté de Butler, en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 Massacre de Cherry Valley (1778)